Схинас может означать:

  — деревня в Греции.
 Схинас, Михаил (1792—1870) — греческий учёный, писатель и политик, переводчик.